De Golf Cup of Nations 2013 is de 21ste editie van dit voetbaltoernooi en is gehouden in Bahrein in van 5 tot en met 18 januari 2013.
Het toernooi zou eigenlijk in Basra, Irak worden gehouden maar in oktober 2011 werd bekend dat het toernooi naar Bahrein verplaatst werd om Irak de tijd te geven om het toernooi in 2015 veilig te organiseren.

Geplaatste teams 
Acht teams deden mee aan dit toernooi.

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finales

Troostfinale

Finale

Toernooiranglijst

Doelpuntenmakers
3 doelpunten
 Abdulhadi Khamis
 Ahmed Khalil

2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunt
 Osama Hawsawi (Tegen Irak)

Voetbal in 2013
Voetbal in Bahrein
Golf Cup of Nations
Sportevenement in Bahrein